Elten bezeichnet
 Elten, einen Ortsteil von Emmerich am Rhein
 das Stift Elten, ein reichsunmittelbares Territorium und hochadeliges Damenstift

Elten ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard von Elten († um 1484), deutscher Dominikaner und Theologe
 Gustav Elten (1803–1891), königlich preußischer Generalleutnant
 Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829–1904), niederländischer Landschaftsmaler, Radierer und Lithograf
 Jörg Andrees Elten (Swami Satyananda; 1927–2017), deutscher Journalist
 Max Elten (1905–1982), deutscher Bühnenbildner und Maler
 Rudi Heinz Elten (Eschli; 1977–2009), deutscher Rocker (Hells Angels), Mordopfer, siehe Todesfall Eschli
 Silke Göttsch-Elten (* 1952), deutsche Volkskundlerin